Fisk, fisken eller fiskarna kan syfta på:

 Fisk – individ av vattenlevande ryggradsdjur med fenor, se Fiskar

Fiskerinäring 
 Fisk (livsmedel) – fisk som livsmedel som fångas och konsumeras
 Fiske – fångst av vattenlevande djur
 Fiskerinäring – yrkesmässigt fiske av fisk, skaldjur och andra vattenlevande djur
 Fiskerätt – rätten att fiska fisk, vattenlevande blötdjur och kräftdjur
 Fiskare – person som yrkesmässigt ägnar sig åt fiske

Kultur 
 Fisk (efternamn) – efternamn samt personer med namnet
 Fisk University – ett privat, historiskt svart universitet i Nashville, Tennessee, USA
 Fisken (film) – svensk film från 2011
 Wilson Fisk – seriefigur i Marvels universum, se Kingpin (seriefigur)

Astronomi 
 Fiskarna (stjärnbild) – stjärnbild 
 Södra fisken – stjärnbild

Förkortningar 
 FISK – spex i Uppsala, se Farmacevtiska interaktiva spexkommittén
 FiSK – nomineringsgrupp representerad i kyrkomötet, se Folkpartister i Svenska kyrkan

Symboler 
 Fiskarna (stjärntecken) – stjärntecken

Se även 
 Fiskarena – konstverk i betong av Pablo Picasso och Carl Nesjar
 ICHTHYS – (grekiska: ''fisk), akronym och symbol för de tidiga kristna